Fuencaliente de la Palma kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuencaliente de la Palma (ort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Fuencaliente de la Palma (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar